Студенець — страва української кухні, те саме, що й холодець.

Студенець — село, Мінська область, Вілейський район
 Студенець — село, Мінська область, Логойський район

Студенець — село, Разградська область
 Студенець — село, Смолянська область

Студенець — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Студенець — село, Зубово-Полянський район, Мордовія

Студенець — село, Пряшівський край, округ Левоча

Студенець — село, Регіон Нотрансько-крашка, община Постойна
 Студенець — село, Південно-Східна Словенія, община Требнє
 Студенець — село, Споднєпосавський регіон, община Севниця

Студенець — гора в Українських Карпатах
 Студенець — село, Черкаська область, Канівський район
 Студенець — село, Чернігівська область, Городнянський район

Див. також 
 Студене (значення)